«Кикбо́ксер 4: Агрессор» () — американский боевик 1994 года.

Сюжет 
Старый враг Тонг По похищает миссис Вики Слоун, жену Дэвида и сообщает об этом ему, которого он же подставил и засадил в тюрьму. Тонг По насилует Вики. Дэвид не видит любимую жену уже два года. Агентство по борьбе с наркотиками обращается к Слоуну с предложением. Раз в год Тонг По устраивает в своей цитадели турниры по кикбоксингу с призом в миллион долларов. Единственная возможность добраться до злодея — тоже принять участие в этом смертельном чемпионате под чужим именем. Слоуна выпускают из тюрьмы, и кикбоксинг начинается.

В ролях 
 Саша Митчелл — Дэвид Слоун
 Камел Крифа — Тонг По
 Том Мэтьюз — Билл
 Николас Гест — Кейси Форд
 Мишель Красну — Мэган Лоуренс
 Брэд Торнтон — Ландо Смит
 Дебора Мэнси — Вики Слоун
 Джилл Пирс — Дарси
 Николас Энтони —  Брукер

Критика 
Обозреватель сайта  Адам Арсено выразил мнение, что четвёртый фильм серии, хотя и удачней своего предшественника, но тем не менее весьма слаб.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-боевики США
Фильмы Альберта Пьюна
Фильмы на английском языке
Фильмы Cannon Group
Фильмы-квадриквелы
Фильмы США 1994 года
Кикбоксер (серия фильмов)